Валентин Фёдорович Рожков (род. 1 января 1946, Потапцы, Каневский район, Черкасская область) — украинский актёр, солист Киевского академического театра оперетты. Народный артист Украины (2009).

Биография и творческая деятельность 
Валентин Рожков родился 1 января 1946 в селе Потапцы, Каневского района, Черкасской области . В 1965 году поступил в студию по подготовке актёрских кадров при Киевском театре оперетты, которую окончил через четыре года. Сразу после окончания учёбы его пригласили на должность артиста-вокалиста этого театра.

Ещё в молодом возрасте его мастерство было замечено легендарным украинским певцом Иваном Козловским. 19 января 1967 Валентин Рожков выступил вместе с Тамарой Тимошко-Горюшко и Валентиной Чеменой в спектакле Киевской оперетты во время «Декады украинского искусства в Москве». Козловский после их выступления вышел на сцену и сказал: «Я счастлив и горд, что в Украине есть такие замечательные голоса. Это свидетельствует о певческом даре нации. У театра оперетты большое яркое будущее. Я благословляю его». С этими словами он «опустился на колено и перекрестил артистов, а зал взорвался аплодисментами…»

За годы работы в театре Валентин Фёдорович стал одним из ведущих актёров, «создал целую галерею разноплановых и сценически ярких образов. Для каждого из них актёр всегда находил своеобразные краски в соответствии с характером музыкального материала и режиссёрского решения сцены. В спектаклях всегда создаёт блестящие и яркие образы. Его игра отличается интеллигентностью, легкостью движений, элегантностью манер», — отмечается на официальном сайте театра.

В 1994 году В. Ф. Рожкову было присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

В 2009 году В. Ф. Рожкову было присвоено звание Народного артиста Украины (Указ Президента от 16.12.2009 № 1066/2009).

13 марта 2014 В. Ф. Рожков среди других деятелей культуры поставил свою подпись под «Заявлением от деятелей культуры Украины к творческой общественности мира».

Лучшие роли 
 Стефан («Цыганский барон» Иоганна Штрауса)
 Ферри («Сильва» Имре Кальмана)
 Цибуля («Сорочинская ярмарка» Алексея Рябова)
 Филипп («Баядера» Имре Кальмана)
 Негош («Весёлая вдова» Франца Легара)
 Франк («Летучая мышь» Иоганна Штрауса)
 Пеликан («Мистер Икс» Имре Кальмана)
 Прокоп Сирко («За двумя зайцами» Вадима Ильина и Владлена Лукашова)
 Пали («Цыганский барон» Иоганна Штрауса)

Примечания

Ссылки 
 Во Львове с успехом прошли гастроли Киевского национального театра оперетты
Родившиеся в Каневском районе (Черкасская область)
Актёры Украины
Актёры по алфавиту